Tessarommatini é uma tribo de coleóptero da subfamília Cerambycinae; compreende onze espécies em um único gênero, com ocorrência restrita à Austrália.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamíla Cerambycinae
 Tribo Tessarommatini (Lacordaire, 1869)
 Tessaromma (Newman, 1840)

Referências

Cerambycinae
Tessarommatini